Langenhorn Nord (Hamburg), een buurt in Hamburg
Langenhorn Nord (metrostation), een station van de Hamburgse metro